Geografia:
 Mount Sterling (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Mount Sterling (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Mount Sterling (Kentucky), localitat estatunidenca de Kentucky
 Mount Sterling (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Mount Sterling (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin